Het WTA-tennistoernooi van Hamburg (officieel Betty Barclay Cup) van 2001 vond plaats van 1 tot en met 6 mei 2001 in de Duitse stad Hamburg. Het was de zeventiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Hamburg 2001. Er werd gespeeld op de gravel­banen van het stadion Am Rothenbaum.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als zevende geplaatste landgenote Meghann Shaughnessy in twee sets. Williams wist voor de tweede keer het toer­nooi van Hamburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was het zesde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitge­schakeld door de Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anna Koernikova en Natallja Zverava hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Květa Hrdličková en Barbara Rittner in drie sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zimbabwaanse Black één.

De Belgische Justine Henin speelde samen met Meghann Shaughnessy (VS) – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

De Nederlandse Caroline Vis, samen spelend met Patricia Tarabini uit Argentinië, verloor haar openings­partij. Haar landgenote Seda Noorlander en de Zuid-Afrikaanse Kim Grant strandden eveneens in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hamburg 2001
Hamburg